Майна — рабочий посёлок, административный центр Майнского городского поселения и Майнского района Ульяновской области России. Железнодорожная станция на линии Ульяновск — Рузаевка.

География 
Майна расположена в 75 км (по дорогам) юго-западнее Ульяновска. В окрестностях посёлка находятся истоки рек Майна и Березовка.

История 
Основан в 1898 году как пристанционный посёлок на новой линии Инза—Симбирск Московско-Казанской железной дороги.

1 января 1899 года на станции Майна открылся телеграф.

В 1911 году открылась земская школа.

В 1913 году при станции Майна было три посёлка: в первом, посёлок при ст. Майна — 22 двора, 136 жителей; во втором, посёлок при ст. Майна, находившемся на земле крестьян деревни Карцевки — 20 дворов, 108 жителей, земское училище, хлебный торг, ежедневный базар,  и третий, посёлок на хуторе бывшего Старцева, при дер. Карцевке, — 9 дворов 70 жителей.

В июле 1918 года приезд на станцию Майна отряд Г. Д. Гая и командарма М. Н. Тухачевского и члена РВС В. В. Куйбышева. Реорганизация отряда в сводную Симбирскую дивизию. В Майне была создана 1-я сводная Симбирская дивизия Красной Армии, названная впоследствии «Железной». 

В 1918 году был создан Карцевский сельский совет, куда и вошёл: пос. Майна, д. Карцевка и хутор Старцев. 

В июле 1924 года посёлок Майна стал центром волости, в котором в 58 дворах жило 388 человек, имелась школа 1-й ступени, волостное прав., ж/д станция «Майна». 

3 августа 1930 года Майна стала административным центром Майнского района.

10 июля 1938 года создана Майнская МТС.

Осенью 1941 года в пос. Майна эвакуирован Брянская военная школа лётчиков первоначального обучения (ШМАС). Строительство в окрестностях Майны оборонительной линии Ульяновск-Сызрань.

Статус посёлка городского типа — с 1957 года. 

12 декабря 1999 г. — Открытие в р.п. Майна церкви Казанской Божией Матери. 

28 сентября 2001 г. — Создание в р.п. Майна представительства УГТУ. 

В 2005 году Майна стала административный центр Майнского городского поселения.

18 мая 2006 г. — Открытие в р.п. Майна представительства Московской Современной гуманитарной академии.

18 августа 2006 г. — Открытие в р.п. Майна районной Доски почёта.

1 февраля 2007 г. — Открытие в р.п. Майна дополнительного офиса Ульяновского отделения Россельхозбанка.

26 марта 2009 г. — Присвоение Майнской межпоселенческой библиотеке имени И. С. Полбина.

7 мая 2010 г. — Открытие в р.п. Майна районного историко-краеведческого музея (первого зала).

13 июня 2010 г. — Празднование 80-летия со дня образования Майнского района, Дня р.п. Майны, открытие второго зала районного музея.

Население

Люди, связанные с посёлком 
 Уроженец — историк Афанасьев, Юрий Николаевич (1934—2015).
 Уроженец и постоянный житель — спортсмен, артист Афанасьев Виктор Федорович (16.02.1946—13.05.2015 гг.).
 В годы Великой Отечественной войны житель посёлка А. И. Феднов внёс в фонд создания эскадрильи самолетов и танковой колонны 50 тысяч рублей из личных сбережений.
 В 1926—27 годах, после окончания Карлинской школы, здесь работал избачом и секретарем волостной комсомольской организации И. С. Полбин. Из Майны он был призван в ряды Красной Армии.
 С 1934 по 1936 годы, здесь жил и умер Алексей Антонович Морозов — обладатель золотой медали ВДНХ, создатель механических кукол, которые находятся в театральном музее Ульяновского областного театра кукол и в частных коллекциях.
Чепанов, Михаил Петрович — Герой Советского Союза (1945). Проживал и работал в посёлке.
Яковлев, Василий Афанасьевич — советский государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда. Проживал и работал в посёлке.
Мытарев, Иван Петрович — Герой Советского Союза (1945). Проживал и работал в посёлке.

Достопримечательности 

 Здание земской школы, кон. XIX в.
 Средняя общеобразовательная школа, 1930-е гг.
 Здание поселкового Совета, 1930-е гг.
 Водонапорная пристанционная башня, 1898 г. 
 Памятник 565 землякам, погибшим в Великой Отечественной войне.
 Родники.
 Исток реки Майна.
Майнский историко-краеведческий музей.

Инфраструктура 
 Дом культуры, современный спортивный комплекс, работают 3 детских сада, детский дом, центральная районная больница, аптека, 2 библиотеки, 1 общеобразовательная и музыкальная школы, центр детского творчества, торговый центр, промышленные предприятия, в зеленом сквере  возведен памятник 565 землякам, погибшим в Великой Отечественной войне. В районе издается газета "Ленинец" (с 1930 г.).

Транспорт 
Пассажиров поселка обслуживают железнодорожный  и автобусный вокзалы. Действует два маршрута городского автобуса. (Маршрут № 1 - «ул. Северная-Больница», маршрут № 2 - «Больница-Поселок СХТ».)

Предприятия 
 ООО «Майнская швейная фабрика»
Майнский сыродельный завод, ООО В составе холдинга «АМП Дамол / Молторг, ООО».

Литература 

 Ульяновская — Симбирская энциклопедия : в 2 т. / ред. и сост. В. Н. Егоров. — Ульяновск : Симбирская книга, 2000—2004.  
 М. Репьев «Симбирский край». — Париж 1935. — С. 211.
 Н. Баженов СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СОБОРОВ, МОНАСТЫРЕЙ, ПРИХОДСКИХ И ДОМОВЫХ ЦЕРКВЕЙ СИМБИРСКОЙ ЕПАРХИИ ПО ДАННЫМ 1900 ГОДА (Приложение к Симбирским Епархиальным Ведомостям за 1903 год) Симбирск, Типо-литография А.Т. Токарева., 1903.
 Создание Симбирского наместничества / Карсунский уезд / 1780 г.

Примечания

Источники 
 
 
 http://simturinfo.ru/pages/gorodaiseluo/mainaist.htm 
 

Населённые пункты Майнского района
Посёлки городского типа Ульяновской области
Районные центры Ульяновской области